Цей список включає в себе королів готів.

Королі готів
Списки королів Європи